A Rónai vagy Rónay régi magyar családnév, amely származási helyre utalhat: Zagyvaróna (Nógrád megye, Salgótarján része), Alsóróna (Románia, korábban Máramaros vármegye), Róna (Szlovákia, korábban Sáros vármegye), Ipolyróna (Szlovákia, korábban Nógrád vármegye), Kaszaróna, Lednicróna és Nagyróna (Szlovákia, korábban Trencsén vármegye), Zemplénróna (Szlovákia, korábban Zemplén vármegye).

Híres Rónai nevű személyek 
Rónai
 Rónai Antal (1906–1996) magyar operakarmester, igazgató, érdemes művész
 Rónai Ernő (1897–1970) író, magántisztviselő
 Rónai István (1940–2019) zenei író, zongoraművész
 Rónai Ferenc (1925–1945) újságíró, partizán
 Rippl-Rónai József (1861–1927) magyar festő, grafikus
 Rónai Sándor (1892–1965) politikus
 Rónai Zoltán (1880–1940) ügyvéd, szociológus, politikus, államtitkár, népbiztos.
Rónay
 Rónay Ferenc (1900–1967) román válogatott magyar labdarúgó, csatár
 Rónay György (1913–1978) költő, író, műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész
 Rónay Jácint (1814–1889) pozsonyi nagyprépost
 Rónay Zoltán (1888–1920) válogatott labdarúgó, csatár

Források

Magyar családnevek